United Soccer League è il nome di diverse leghe calcistiche professionistiche nordamericane, attive in diversi momenti

United Soccer League (1984) – lega calcistica nordamericana attiva dal 1984 al 1985.
United Soccer League (lega) – lega calcistica nordamericana attiva dal 1986, organizzatrice di diversi campionati.
USL Championship – seconda divisione del calcio statunitense nota con il nome United Soccer League tra il 2015 ed il 2018.